Дарко Шифрер (, род. ) — словенский шахматист, международный мастер.

Бронзовый призёр чемпионатов Словении 1984, 1991 и 1992 гг. (в 1991 г. поделил 2—4 места, бронзовую медаль получил после подсчёта дополнительных показателей).

В составе клуба «LSK Iskra» победитель командного чемпионата Словении 1990 г., серебряный призёр командного чемпионата Словении 1993 г. В 1994 г. был в заявке клуба «LSK Iskra», завоевавшего бронзовые медали командного чемпионата Словении, но не сыграл ни одной партии.

В составе сборной Словении участник командного чемпионата Европы 1992 г.

Участник мемориала М. Видмара 1987 г., сильного по составу международного турнира в Любляне (1992 г.).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Дарко Шифрера в командных чемпионатах Европы
 Выступления Дарко Шифрера в Кубках европейских клубов

Шахматисты Югославии
Шахматисты Словении
Шахматисты XX века
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам